Wiltshire kan som auktorsförkortning betyda:

 Edward P. Wiltshire
 Samuel Paul Wiltshire

Robotskapade auktorsförkortningar